Andreï Anatolievitch Kroutchinine - en russe : , et en anglais :  - (né le  à Karaganda en République socialiste soviétique kazakhe) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
En 1996, il commence sa carrière avec le Lada Togliatti dans la Superliga. Le Lada remporte la Coupe d'Europe 1996-1997. Il est choisi en 1998 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Canadiens de Montréal en , en . Il a remporté la Coupe Continentale 2006 avec le Lada. En 2009-2010, il intègre l'effectif du Neftekhimik Nijnekamsk dont il avait précédemment porté les couleurs de 2002 à 2004.

Carrière internationale 
Il a représenté la Russie au niveau international. Il a participé au mondial 2006.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1996-1997|| Lada Togliatti|| Superliga|| 19|| 0|| 1|| 1|| 5|| || || || ||
|-
| 1997-1998|| Lada Togliatti|| Superliga|| 43|| 0|| 4|| 4|| 73|| || || || ||
|-
| 1998-1999|| Lada Togliatti|| Superliga|| 41|| 1|| 4|| 5|| 56|| 6|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
|rowspan="2"|1999-2000|| CSK VVS Samara|| Superliga|| 6|| 1|| 0|| 1|| 0|| || || || ||
|-
| Lada Togliatti|| Superliga|| 25|| 1|| 2|| 3|| 24|| || || || ||
|-
|rowspan="2"|2000-2001|| Lada Togliatti|| Superliga|| 14|| 0|| 2|| 2|| 12|| || || || ||
|-
| Molot Prikamie Perm|| Superliga|| 14|| 1|| 3|| 4|| 10|| || || || ||
|-
|rowspan="2"|2001-2002|| Avangard Omsk|| Superliga|| 21|| 0|| 0|| 0|| 6|| || || || ||
|-
| Neftekhimik Nijnekamsk|| Superliga|| 16|| 1|| 3|| 4|| 8|| || || || ||
|-
| 2002-2003|| Neftekhimik Nijnekamsk || Superliga|| 30|| 1|| 6|| 7|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| Neftekhimik Nijnekamsk || Superliga|| 48|| 2|| 7|| 9|| 57|| 5|| 1|| 1|| 2|| 4
|-
| 2004-2005|| Lada Togliatti|| Superliga|| 32|| 3|| 4|| 7|| 24|| 7|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2005-2006|| Lada Togliatti|| Superliga|| 35|| 6|| 5|| 11|| 67|| 8|| 0|| 2|| 2|| 4
|-
| 2006-2007|| Khimik Moskovskaïa Oblast|| Superliga|| 43|| 4|| 2|| 6|| 24|| 9|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| 2007-2008|| Khimik Moskovskaïa Oblast|| Superliga|| 35|| 0|| 3|| 3|| 34|| 3|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
| 2008-2009|| Lada Togliatti|| KHL|| 14|| 0|| 0|| 0|| 2|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2009-2010|| Neftekhimik Nijnekamsk || KHL|| 32|| 0|| 1|| 1|| 39|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Amour Khabarovsk || KHL|| 38|| 0|| 6|| 6|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|rowspan="2"| 2011-2012|| Amour Khabarovsk || KHL|| 18 || 0 || 2 || 2 || 10 ||-|| -|| -|| -|| -
|-
| Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || 19 || 0 || 1 || 1 || 10 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Dizel Penza || VHL || 49 || 1 || 7 || 8 || 53 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2013-2014 || Sokol Krasnoïarsk || VHL || 44 || 2 || 13 || 15 || 41 || 2 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2014-2015 || Sokol Krasnoïarsk || VHL || 46 || 1 || 14 || 15 || 18 || -|| -|| -|| -|| -

Au niveau international 

| 2006 || align="left"|Championnat du monde || 5|| 0|| 2|| 2|| 4|| +2|| align="left"| Cinquième place

Références 

Naissance en RSS kazakhe
Naissance à Karaganda
Naissance en mai 1978
Joueur international russe de hockey sur glace
Joueur kazakh de hockey sur glace
Choix de repêchage des Canadiens de Montréal
Joueur du Lada Togliatti
Joueur du CSK VVS Samara
Joueur du Molot Prikamie Perm
Joueur du Khimik Moskovskaïa Oblast
Joueur de l'Avangard Omsk
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur de l'Amour Khabarovsk
Joueur de l'Avtomobilist Iekaterinbourg
Joueur du Dizel Penza
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Sokol Krasnoïarsk